Алексей Евреинов:
 Евреинов, Алексей Алексеевич (1858—1901) — русский писатель и поэт.
 Евреинов, Алексей Васильевич (1866—?) — художник. Примечания